Grattan ist der Familienname folgender Personen:

 C. Hartley Grattan (1902–1980), US-amerikanischer Ökonom und Historiker
 Henry Grattan (1746–1820), irischer Politiker
 Ivor Grattan-Guinness (1941–2014), britischer Mathematikhistoriker
 Thomas Colley Grattan (1792–1864), irischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Grattan Township, Name mehrerer Townships in den Vereinigten Staaten
 Grattan-Massaker, nach dem US-Leutnant John L. Grattan benanntes Gefecht, das am 19. August 1854 zwischen US-Truppen und Indianern stattfand